Кастель-Вольтурно () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 18 654 человека, плотность населения составляет 259 чел./км². Занимает площадь 72 км². Почтовый индекс — 81030. Телефонный код — 0823.

Покровителем населённого пункта считается святой Кастренсий Африканский. Праздник ежегодно празднуется 11 февраля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии